Victory Capital Holdings est une société de gestion d'actifs américaine. 

L'entreprise fournit des services et des produits de gestion d'investissements aux investisseurs institutionnels, aux fonds de pension et aux particuliers. 

Au 31 juillet 2022 l'entreprise avait 164,2 milliards de dollars d'actif sous gestion.

Le siège social de l'entreprise est situé à San Antonio au Texas mais le groupe a des bureaux dans plusieurs États américains et à l'étranger (Londres, Hong Kong et Singapour).

Histoire
Victory Capital a été fondée dans la ville de Cleveland le  1891 sous le nom de Cleveland Trust. L'entreprise a commencer a gérer des actifs exonérés d'impôts à partir de 1912. 

En 2018 Victory Capital fait son introduction à la bourse de New York en tant que société cotée sur le Nasdaq Global Select Market.

En 2019 l’acquisition des activités de fonds communs de placement, de  et de régimes d’épargne universitaires 529 de l’United Services Automobile Association diversifie davantage la base d’actifs de Victory Capital et permet l’entrée dans un nouveau canal de distribution directe et dans les activités du régime 529. L’équipe obligataire de USAA est rebaptisée USAA Investments, une franchise d’investissement de Victory Capital.

En 2021 Victory fait l'acquisition de THB Asset Management, New Energy Capital et WestEnd Advisors..

Références et sources

Société de gestion d'actifs